«Жура́вль в не́бе» — российский мелодраматический телесериал о жизни лётчика-испытателя Аси Солнцевой и её отношениях с пилотом Юрием Громовым, а также о создателях сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

Производством сериала занимались компании Sony Pictures Television, «Леан-М» и «Гамма-Продакшн». Премьера телесериала состоялась 25 мая 2020 года на «Первом канале». Заключительные серии вышли в эфир 10 июня 2020 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит в 1960-х годах на фоне подъема авиации в СССР и создания первого сверхзвукового пассажирского лайнера. Главная героиня — старшеклассница Ася Солнцева из небольшого городка Авиаград — знакомится с курсантом-хулиганом из авиаклуба Юрием Громовым. Эта встреча еще больше убеждает её в стремлении стать лётчиком. Влюбляясь в Юрия, Ася решает поступать в лётное училище. Третьим в любовном треугольнике становится одноклассник Аси — Яша Спасский, сын известного авиконструктора, который одержим созданием первого сверхзвукового пассажирского самолёта. В будущем именно он станет одним из конструкторов «Журавля», прототипом которого, по задумке создателей сериала, является создание Ту-144.

В ролях 

Сериал имеет несколько номинаций в лонг-листе премии Золотой орел.

Примечания

Ссылки 
 
 Марина Александрова. «Журавль в небе» на Первом канале: любовь среди объектов карго-культа 
 Ольга Храбрых. «Если опустить меня вниз головой, я даже текст сказать не смогу»: актеры о закулисье сериала «Журавль в небе» 
 Не сдаваться: интервью со звездой сериала «Журавль в небе» 
 Первым делом самолеты: как снимали сериал «Журавль в небе» 

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы Первого канала
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Телесериалы Sony Pictures Television